Karl Finckh ist der Name folgender Personen:
* Karl Finckh (Kaufmann) (1806–1869), deutscher Kaufmann und Verbandsfunktionär
 Karl Finckh (Physikochemiker) (1878–1941), deutscher Physikochemiker und Lichttechniker